Майк Матчак (1988) — американський хокеїст.
 Матеуш Матчак (1989) — польський плавець.
 Матчак Михайло (1895—1958) — український військовий і політичний діяч, публіцист, книговидавець.
 Савицька Стефанія-Матчак (1891—1977) — українська громадська діячка, активістка жіночого руху, економіст.